

Селезньово — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Селезньово — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край